
Molekulska formula -{C6H14N2O2}- se može odnositi na:

 3-Metilornitin
 Beta-lizin
 Lizin
 N-Metilornitin